Chana Schneerson (1880-1964),  mère de Menachem Mendel Schneerson
 Chaya Mushka Schneerson (1901-1988), fille de Yossef Yitzchok Schneersohn, épouse de Menachem Mendel Schneerson
 Édmée Schneerson (1907-), cousine de Menachem Mendel Schneerson, vivant à Paris
 Isaac Schneersohn (1879 ou 1881-1969), le fondateur du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) qui sera intégré au Mémorial de la Shoah en 1997, cousin de Menachem Mendel Schneerson
 Menachem Mendel Schneersohn (1789-1866), le Tzemah Tzedek, le troisième Rebbe de Loubavitch
 Menachem Mendel Schneerson (1902-1994), septième et dernier Rebbe de Loubavitch
 Schneour Zalman Schneersohn (1898-1980), cousin de Menachem Mendel Schneerson
 Sholom Dovber Schneersohn (1860-1920), cinquième Rebbe de Loubavitch, père de Yossef Yitzchok Schneersohn, sixième Rebbe de Loubavitch
 Yossef Yitzchok Schneersohn (1880-1950), sixième Rebbe de Loubavitch, père de  Chaya Mushka Schneerson, beau-père de Menachem Mendel Schneerson, le septième et dernier Rebbe de Loubavitch

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme juif